Tuškov může být: 
 Tuškov, vesnice, část města Kašperské Hory v okrese Klatovy
 Tuškov (kopec) (392 m n. m.), kopec v zámeckém parku Konopiště v okrese Benešov
 Tuškov (Svaté Pole), samota v obci Svaté Pole na Dobříšsku v okrese Příbram

Podobné názvy 
 Touškov